Narda, commune de Hongrie
 , groupe de musique philippin
 Narda, nom ouzbek du nard (ou nardshir), jeu de plateau d'origine perse apparenté au backgammon